Dame-Marie puede referirse a: 

 Dame-Marie (Eure), comuna francesa situada en Eure.
 Dame-Marie (Haití), comuna haitiana situada en Grand'Anse.
 Dame-Marie (Orne), comuna francesa situada en Orne.